Уикипедия на полски език е версия на Уикипедия на полски език. Тя стартира на 26 септември 2001 година. Към януари 2014 година е девета по брой статии, около 1 030 000.

Уикипедия
Полски език